Більба́о. Grand Slam Chess Final 2010 — фінальний турнір серії «Великого шолому» 2010 року, що відбувся в Більбао (Іспанія) з 9 по 15 жовтня 2010 року.

Інформація про турнір 

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2788,75).

Ігрові дні: 9—11, 13—15 жовтня

Вихідний день: 12 жовтня

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин до кінця партії з додаванням 10 секунд на кожен хід, починаючи з 41-го.

Склад учасників:
 Магнус Карлсен , 2826
 Вішванатан Ананд , 2800
 Володимир Крамник , 2780
 Олексій Широв , 2749

Рух по турах

Таблиця турніру

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Володимир Крамник — 4
  Вішванатан Ананд — 3½
  Магнус Карлсен — 2½
  Олексій Широв — 2

Переможець 
 Володимир Крамник

Посилання 
 Офіційний сайт турніру

Більбао (шаховий турнір)
Шахові турніри 2010
Жовтень 2010